Hojo, ou Hōjō, peut désigner :

 deux clans japonais:
 le clan Hōjō qui domina la politique de la période Kamakura en fournissant les shikken.
 le clan Hōjō « tardif », ou clan Go-Hōjō qui contrôla le Kantō depuis Odawara à la période Sengoku.
 Tsukasa Hōjō, mangaka.
 Hōjō, une ville située dans la préfecture d'Ehime.
 Une partie d'un art martial.
 des personnages de fiction:
 Hōjō, un personnage du manga et anime Inu-Yasha.
 Le professeur Hojo, dans Final Fantasy VII.
cela apparait dans le maga SAIYUKI de Kazuya Minekura par le château d'hojo